2 miejscowości w Polsce:
 Gostyniec – osada w woj. pomorskim, w pow. bytowskim, w gminie Trzebielino
 Gostyniec – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. kamieńskim, w gminie Świerzno